

Persone
 Maria Polverino – modella italiana
 Michele Polverino – calciatore liechtensteinese

Altro
 Clan Polverino – sodalizio camorristico operante sul territorio del comune di Marano di Napoli